Heishi ist:

 eine der drei einflussreichsten Clanfamilien Japans während der Heian-Zeit, siehe Taira;
 die Großgemeinde Heishi (黑石镇) in der Stadt Panshi der chinesischen Provinz Jilin, siehe Heishi (Panshi).